TNA: There's No Place Like Home fue un evento pago por visión de lucha libre profesional producido por Impact Wrestling. Habría tenido lugar el 3 de abril del 2020 en el The Ritz Ybor en Tampa, Florida.

Sin embargo, el evento tuvo que ser cancelado como medida de precaución ante la pandemia de COVID-19.

Producción 
TNA: There's No Place Like Home es un evento honorífico al antiguo nombre de Impact Wrestling, Total Nonstop Action Wrestling (TNA), que fue fundado por Jeff y Jerry Jarrett en 2002.

Luchas canceladas 
 Ultimate X Match: Luchadores por confirmar
 King of the Mountain Match: Luchadores por confirmar

Véase también 
 Anexo:Eventos de pago por visión de Impact Wrestling

Referencias

Enlaces externos 
 

There's No Place Like Home
There's No Place Like Home
There's No Place Like Home